Chalandon est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
Albin Chalandon (1920-2020), homme politique et ancien ministre français ;
Ferdinand Chalandon (1875-1921), historien français ;
Georges Chalandon, évêque de Belley (1852-1857) et archevêque d'Aix-en-Provence (1857-1873) ;
Sorj Chalandon (1952- ), journaliste et écrivain français.

Notes et références